Rassoul ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Rassoul (1929–2015), ägyptischer Autor, Übersetzer und Verleger islamischer Literatur in Deutschland
 Zalmay Rassoul (* 1944), afghanischer Politiker